Aspen kan syfta på:

 Aspen (biograf) ‒ biograf i Aspudden
 Aspen (tidskrift) – en konstpublikation utgiven av Phyllis Johnson 1965–1971
 Aspen Institute – en amerikansk tankesmedja
 Operation Aspen – ett initiativ av det svenska utrikesdepartementet för att få till stånd förhandlingar mellan FNL och USA i det pågående Vietnamkriget

Geografi
 Aspens station ‒ en järnvägsstation i Lerums kommun, 
 Aspen, Colorado ‒ en stad i USA, 
 Aspen – ett smeknamn för en stadsdel i södra Stockholm, se Aspudden,

Insjöar i Sverige
Aspen, Lerums kommun, sjö i Lerums kommun och Partille kommun,  (4,66 km²)
Aspen (Svarteborgs socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (67,2 ha)
Aspen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun och Mjölby kommun,  (13,2 ha)
Aspen, Botkyrka kommun, en sjö,  (1,41 km²)
Aspen (Hölö socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (11,9 ha)
Aspen, Katrineholms kommun, sjö i Katrineholms kommun,  (1,32 km²)
Aspen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (1,54 km²)
Stora Aspen, sjö i Fagersta kommun,  (5,92 km²)
Aspen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Storfors kommun,  (1,35 km²)
Aspen, Säffle kommun, sjö i Säffle kommun,  (3,45 km²)
Aspen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (9,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn